Integra steht für:

 Integra, Marke für Audio- und Video-Geräte und eine Unterabteilung des Unternehmens Osaka Denki Onkyo K.K., siehe Onkyo
 Integra, Zeitschrift des Instituts für Integrativen Tourismus und Entwicklung, siehe respect (Organisation)
 integra – Neue Wege zur Gesundheit, Projekt zur integrierten Versorgung in Sachsen-Anhalt, siehe Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg #Von 1990 bis heute
 Integra Signum, Schweizer Zugsicherungshersteller
 Integra-Signum, Schweizer Zugsicherung
 Honda Integra (auch Acura Integra), Automodell von Honda (1986–2006, seit 2021)
 Honda Integra Type R, Sportwagen von Honda (1998–2001)
 Honda Integra (Motorroller), Großradroller von Honda (seit 2012)

INTEGRA steht für:

 INTEGRA – Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Siehe auch:
 Integer
 Integral
 Integration

Abkürzung